Wushu na World Games 2009, odbyło się w dniach 23-24 lipca na stadionie Fengshan jako dyscyplina pokazowa na tych World Games. Tabelę medalową zdominowali zawodnicy z Chin, którzy na 13 złotych medali zdobyli aż 8.

Medaliści

Tabela medalowa

Przypisy 

Dyscypliny rozgrywane na World Games 2009
Wushu